Csehország
 Habrovany, település az Ústí nad Labem-i járásban
 Habrovany, település a Vyškovi járásban